
Die 49.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1998 in Middelfart, Dänemark, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1998
Radsportveranstaltung 1998
Radsportwettbewerb in Dänemark
Middelfart Kommune